Mój przyjaciel smok – amerykański film animowany z 1995 roku w reżyserii Mike’a Striblinga.
 Mój przyjaciel smok – amerykański film fantasy z 2016 w reżyserii Davida Lowery’ego.